Euceratia är ett släkte av fjärilar. Euceratia ingår i familjen Ypsolophidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Euceratia